Lateral (anatomia)
 Lateral (castells)
 Lateral (revista)
 Consonant lateral, consonant que s'articula deixant escapar l'aire pels costats de la llengua, que actua obstruint el pas de l'aire
 Lateral, demarcació futbolística vegeu defensa (futbol)#Laterals